Scomber pelamis Linnaeus, 1758 – synonim Katsuwonus pelamis
 Scomber pelamis Brünnich, 1768 – synonim Sarda sarda